Die Topklasse 2010/11 war die erste Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 2010 und endete am 15. Juni 2011.

Meister wurden in der Samstagsstaffel die VV IJsselmeervogels und in der Sonntagsstaffel der FC Oss. Da die IJsselmeervogels auf den Aufstieg in den bezahlten Fußball verzichtet hatten, stand die Rückkehr des FC Oss in die Eerste Divisie bereits vor den Finalspielen fest.

Teilnehmer

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Play-offs Meisterschaft 

|}

Relegation 

|}
 Damit stiegen WKE Emmen und VV Montfoort in die Topklasse 2011/12 auf, der FC Hilversum und CSV Apeldoorn waren abgestiegen.

Siehe auch 
 Eredivisie 2010/11
 Eerste Divisie 2010/11

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2010/11
Fußballwettbewerb in den Niederlanden